Kevin Klein (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2003. Il a été repêché en ,  au total par les Predators de Nashville au repêchage d'entrée de 2003. Il est échangé aux Rangers de New York le  dans une transaction impliquant le défenseur Michael Del Zotto.

Le , il annonce sa retraite de la LNH et du hockey professionnel à l'âge de 32 ans, à la suite de persistantes blessures au dos. Par contre, il revient sur sa décision une semaine plus tard et signe un contrat avec l'équipe suisse des ZSC Lions.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||58 ||3 ||16 ||19 ||21 ||18 ||0 ||5 ||5 ||17 
|-
| 2001-2002|| St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||68 ||5 ||22 ||27 ||35 ||15 ||2 ||7 ||9 ||12
|- 
| 2002-2003|| St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||67 ||11 ||33 ||44 ||88 ||17 ||1 ||9 ||10 ||8
|-
|2003-2004 ||St. Michael's Majors de Toronto ||LHO ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2003-2004 || Storm de Guelph || LHO ||49 ||6 ||23 ||29 ||40 ||22 ||10 ||11 ||21 ||12
|-
|2004 ||Storm de Guelph ||C. Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2004-2005|| Admirals de Milwaukee|| LAH ||65 ||4 ||12 ||16 ||22 ||7 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
| 2004-2005|| IceHogs de Rockford || UHL ||3 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2005-2006|| Admirals de Milwaukee|| LAH ||76 ||10 ||32 ||42 ||31 ||21 ||3 ||7 ||10 ||31
|-
| 2005-2006|| Predators de Nashville || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007|| Admirals de Milwaukee || LAH ||70 ||5 ||15 ||20 ||67 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2006-2007|| Predators de Nashville ||  LNH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2007-2008|| Predators de Nashville || LNH ||13 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008|| Admirals de Milwaukee||  LAH ||9 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2008-2009|| Predators de Nashville|| LNH ||63 ||4 ||8 ||12 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Predators de Nashville|| LNH ||81 || 1 || 10 || 11 || 27 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| 2010-2011|| Predators de Nashville|| LNH ||81 || 2|| 16|| 18|| 24|| 12|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| Predators de Nashville|| LNH ||66 || 4|| 17|| 21|| 4|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2012-2013 || Herlev IK || AL-Bank ligaen || 8|| 1|| 2|| 3|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Predators de Nashville|| LNH || 47|| 3|| 11|| 14|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 47|| 1|| 2|| 3|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Rangers de New York || LNH || 30 || 1 || 5 || 6 || 0 || 25 || 1 || 3 || 4 || 6 
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 65 || 9 || 17 || 26 || 25 || 14 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Rangers de New York || LNH || 69 || 9 || 17 || 26 || 19 || 5 || 0 || 1 || 1 || 7
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 60 || 3 || 11 || 14 || 31 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || ZSC Lions || LNA || 45 || 10 || 12 || 22 || 60 || 17 || 3 || 9 || 12 || 16
|-
| 2018-2019 || ZSC Lions || LNA ||47 ||10 ||14 ||24 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 627 || 38 || 116 || 154 || 185 || 73 || 4 || 15 || 19 || 27

Références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Herlev Hornets
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur du ZSC Lions